De Giuli – cognome italiano
 Augusto De Giuli – calciatore italiano
 Giulio De Giuli – calciatore italiano
 Raffaele De Giuli – vescovo cattolico italiano
 Teresa De Giuli-Borsi – soprano italiano